Ledizione 1981-82 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell Rába ETO, che conquista il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Péter Hannich del Rába ETO con 22 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Rába ETO campione d'Ungheria 1981-82.
 Volán SC, SZEOL e Ózdi Kohász retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1982-1983: Rába ETO qualificato.
 Coppa UEFA 1982-1983: Ferencvárosi TC e Tatabányai Bányász qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
Campionato ungherese di calcio